|-
| (78201) 2002 NM49||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78202) 2002 NG50||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78203) 2002 NX50||||15 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78204) 2002 NZ50||||15 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78205) 2002 NF51||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78206) 2002 NO51||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78207) 2002 NU55||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78208) 2002 NS56||||11 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78209) 2002 OA||2002 OA||16 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (78210) 2002 OT||2002 OT||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78211) 2002 OY||2002 OY||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78212) 2002 OB1||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78213) 2002 OK1||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78214) 2002 OC2||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78215) 2002 OO2||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78216) 2002 OX2||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78217) 2002 OP4||||18 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78218) 2002 OZ4||||19 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78219) 2002 OB5||||19 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78220) 2002 OO7||||20 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78221) 2002 OP7||||18 липня 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (78222) 2002 OG8||||18 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78223) 2002 OV8||||21 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78224) 2002 OH10||||21 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78225) 2002 OS10||||22 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78226) 2002 ON11||||16 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78227) 2002 OV11||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78228) 2002 OC13||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78229) 2002 OG14||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78230) 2002 OK14||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78231) 2002 OK15||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78232) 2002 OP15||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78233) 2002 OB17||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78234) 2002 OT17||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78235) 2002 OS18||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78236) 2002 OP19||||21 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78237) 2002 OL20||||28 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78238) 2002 OK21||||23 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78239) 2002 OF22||||22 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78240) 2002 ON22||||31 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (78241) 2002 OY22||||29 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78242) 2002 OW23||||28 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78243) 2002 PV||2002 PV||1 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78244) 2002 PU1||||2 серпня 2002||Обсерваторія Пустельний Блукач||Вільям Йон
|-
| (78245) 2002 PE3||||3 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78246) 2002 PH3||||3 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78247) 2002 PO3||||3 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78248) 2002 PY5||||4 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 78249 Капаччіоні (Capaccioni)||||4 серпня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (78250) 2002 PE9||||5 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78251) 2002 PM10||||5 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 78252 Прісціо (Priscio)||||5 серпня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (78253) 2002 PY12||||5 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78254) 2002 PJ13||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78255) 2002 PE14||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78256) 2002 PJ14||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78257) 2002 PD15||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78258) 2002 PO15||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78259) 2002 PB16||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78260) 2002 PP16||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78261) 2002 PC19||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78262) 2002 PN21||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78263) 2002 PT21||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78264) 2002 PZ23||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78265) 2002 PA24||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78266) 2002 PB26||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78267) 2002 PR26||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78268) 2002 PC27||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78269) 2002 PM27||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78270) 2002 PO28||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78271) 2002 PX28||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78272) 2002 PE29||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78273) 2002 PM30||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78274) 2002 PR30||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78275) 2002 PU30||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78276) 2002 PO31||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78277) 2002 PB32||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78278) 2002 PX35||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78279) 2002 PN38||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78280) 2002 PG39||||7 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78281) 2002 PL39||||7 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78282) 2002 PF40||||10 серпня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (78283) 2002 PR42||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78284) 2002 PC43||||11 серпня 2002||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|-
| (78285) 2002 PV45||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78286) 2002 PK46||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78287) 2002 PN49||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78288) 2002 PC50||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78289) 2002 PG50||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78290) 2002 PM50||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78291) 2002 PH51||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78292) 2002 PQ52||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78293) 2002 PC53||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78294) 2002 PP53||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78295) 2002 PQ53||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78296) 2002 PT53||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78297) 2002 PH54||||11 серпня 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (78298) 2002 PL54||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78299) 2002 PF55||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78300) 2002 PK55||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

78200